Познанский за́мок — название замков в Познани.
 Императорский замок в Познани (начало XX века)
 Королевский замок в Познани (начало XXI века)